O Shabab Rafah Sports Club  () é um clube de futebol palestino com sede em Rafah. Fundado em 1953, o clube participa da Liga da Faixa de Gaza.

Títulos 
Liga da Faixa de Gaza
 Campeão (2): 2008–09 e 2013–14

 Copa da Palestina
 Campeão (1): 2017–18

 Copa da Faixa de Gaza
 Campeão (4): 2002–03, 2005–06, 2012 e 2016–17

Ligações externas 
´[ Sítio oficial] 

Clubes de futebol da Palestina
Clubes de futebol fundados em 1953